Termenul Dac se poate referi la:

 Dac, persoană care aparținea populației din Dacia
 Daci liberi
 DAC, o marcă de vehicule produse în România
 DAC 120 DE
DAC 117 UD
Dac 6135
 FK DAC 1904 Dunajská Streda, echipă de fotbal din Slovacia